

Geografia

Deadwood – borgata dell'Alberta
 Deadwood – città fantasma della Columbia Britannica
 Deadwood – fiume della Columbia Britannica

Deadwood – città fantasma della Contea di Placer, California
 Deadwood – città fantasma della Contea di Trinity, California
 Deadwood – comunità non incorporata della Contea di Tuolumne, California
 Deadwood – capoluogo della Contea di Lawrence, Dakota del Sud
 Deadwood – comunità non incorporata della Contea di Lane, Oregon
 Deadwood – comunità non incorporata della Contea di Panola, Texas

Letteratura 
 Deadwood: l'epopea delle Colline nere (Deadwood) – romanzo di Pete Dexter del 1986

Musica 
 Deadwood – traccia del singolo I Think I'm Paranoid dei Garbage del 1998
Deadwood – singolo dei Dirty Pretty Things del 2006, dall'album Waterloo to Anywhere

Televisione 
Deadwood – serie televisiva statunitense
Deadwood - Il film – film TV del 2019
 Deadwood Una città senza legge (Deadwood) – episodio della prima stagione di Deadwood